Исаков, Борис:

* Исаков, Борис Иванович (1934—2016) — советский и российский учёный.
 Исаков, Борис Николаевич — председатель Карачаевского облисполкома (1939—1942).